Bruckmühl – gmina targowa Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim\
 Bruckmühl – dzielnica gminy Michelsneukirchen, w Niemczech w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Bruckmühl – dzielnica Rottenmann, w Austrii